Ивахново — название населённых пунктов в России.

Ленинградская область 
 Ивахново — деревня в Бокситогорском районе.

Псковская область 
 Ивахново — деревня в Бежаницком районе.
 Ивахново — деревня в Новоржевском районе.
 Ивахново — деревня в Островском районе.
 Ивахново — деревня в Пустошкинском районе.